Eberbacher Hof steht für:

 Eberbacher Hof (Geisenheim), Wirtschaftshof des Klosters Eberbach in Geisenheim im Rheingau
 Eberbacher Hof (Köln), Stadthof des Klosters Eberbach im Rheingau in Köln
 Eberbacher Hof, Wirtschaftshof des Klosters Eberbach in Boppard, siehe Stadtbefestigung Boppard #Das Ebertor oder Eberbacher Tor

Siehe auch:
 Erbacher Hof